Па́трик То́ресен (; ) — норвежский хоккеист, левый нападающий клуба «Сторхамар» и сборной Норвегии.

Карьера в КХЛ 
Летом 2008 года заключил контракт с швейцарским клубом «Лугано».
Летом 2009 года перешёл в команду КХЛ «Салават Юлаев» из Уфы.

В Уфе играл в первой тройке клуба вместе с Александром Радуловым и Игорем Григоренко. Лучший игрок регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2009-2010 по системе «плюс-минус». Дважды обладатель Кубка Гагарина 2010/11 и 2014/15. 3 июня 2011 перешёл в клуб СКА из Санкт-Петербурга. 23 апреля 2015 года нападающий Патрик Торесен принял решение покинуть команду и продолжит карьеру в «Юргордене».

Участник матча звёзд КХЛ (2010, 2011). На чемпионате мира 2012 года в 8 играх за сборную Норвегии забросил 7 шайб и сделал 11 результативных передач и вошёл в символическую пятёрку лучших игроков турнира.

В составе СКА выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2014/2015. Забил победную шайбу в серии плей-офф Западной Конференции (3:2 в гостях), когда СКА первым и единственным клубом в истории КХЛ отыгрался по матчам с 0-3 в серии против ЦСКА (4:3)

1 декабря 2017 года подписал контракт со «СКА» до конца сезона 2017/2018.

Личная жизнь 
Женат. Двое детей: дочь Матильда и сын Фабиан. Отец — Петтер Торесен (род. 1961) — известный в прошлом норвежский хоккеист, ныне возглавляющий сборную страны.

Статистика

Награды и достижения

Командные

КХЛ

Личные

КХЛ

Примечания 

Хоккеисты Норвегии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Сторхамар»
Игроки «Монктон Уайлдкэтс»
Игроки «Бэ-Комо Драккар»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки ХК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки сборной Норвегии по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года